Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute à Barcelone du 19 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1993
Tennis en avril 1993